Kneriidae är en familj av fiskar som ingår i ordningen sandfiskartade fiskar (Gonorynchiformes). Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Kneriidae 30 arter. Det svenska trivialnamnet öronfiskar förekommer för familjen.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Kneriidae